Mirage může být:

hudební album
 Mirage (album, Armin van Buuren) – album Armina van Buurena, 2010
 Mirage (Art Blakey), 1957
 Mirage (Camel), 1974
 Mirage (Eric Burdon), 2008
 Mirage (Fleetwood Mac), 1982
 Mirage (Iris), 1998
 Mirage (Jagjit Singh), 1995
 Mirage (Klaus Schulze), 1977
 Mirage (Meat Puppets), 1987
 Mirage (Mell), 2010
 Mirages (Tim Hecker), 2004
 Mirage (Hutcherson), 1991

dopravní prostředek
 Mitsubishi Mirage – jiný název pro Mitsubishi Colt
Dassault Mirage  – francouzský stíhací nadzvukový letoun
 Dassault Mirage III
 Dassault Mirage 2000
 Dassault Mirage 5
 Dassault Mirage F1
 Ultralight Flight Mirage – ultralight

ostatní
 optický jev podobný fata morganě
 Mirage Studios – americká společnost
 The Mirage (kasino) – kasino
 Ensoniq Mirage – sampler od firmy Ensoniq